Il Colli di Luni Vermentino è un vino DOC la cui produzione è consentita nelle province di La Spezia e Massa-Carrara.

Caratteristiche organolettiche 
colore: paglierino più o meno intenso.
odore: intenso, caratteristico, fruttato.
sapore: asciutto, armonico, delicatamente mandorlato.

Storia

Abbinamenti consigliati 
Il vermentino si accompagna bene con le tipiche pietanze liguri quali focaccia con il formaggio, trofiette al pesto, frittata di bianchetti, e piatti di mare in generale.

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri

La Spezia  (1990/91)  1215,14  
La Spezia  (1991/92)  1138,53  
La Spezia  (1992/93)  1737,49  
La Spezia  (1993/94)  1843,26  
La Spezia  (1994/95)  2109,03  
La Spezia  (1995/96)  2089,26  
La Spezia  (1996/97)  2588,41  

Massa-Carrara  (1990/91)  72,15  
Massa-Carrara  (1991/92)  54,06  
Massa-Carrara  (1992/93)  65,45  
Massa-Carrara  (1993/94)  70,07  
Massa-Carrara  (1994/95)  108,07  
Massa-Carrara  (1995/96)  111,23  
Massa-Carrara  (1996/97)  155,06

Note

Vini DOC della provincia della Spezia
Vini DOC della provincia di Massa-Carrara
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Vermentino